Snjagovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Snjagovo (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Ruen, 
 Snjagovo (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina General-Tosjevo,